Grare est un patronyme porté notamment par :

 Jean-Gilles Grare (1972-), céiste français ;
 Joël Grare (1961-), musicien français ;
 Sylvie Grare, chanteuse française de rock tendance metal.